Димитров е българско фамилно име. Може да се отнася за следните лица или обекти.

Хора 
 Александър Димитров – няколко души с това име
 Ангел Димитров – няколко души с това име
 Атанас Димитров – няколко души с това име
 Божидар Димитров (р. 1945) – български историк и политик
 Бойко Димитров – няколко души с това име
 Валери Димитров (р. 1981) – български каратист
 Велизар Димитров (р. 1979) – български футболист
 Венцеслав Димитров (р. 1945) – български политик
 Владимир Димитров – Майстора (1882 – 1960) – български художник
 Вълко Димитров – деец на партизанското движение в България
 Георги Димитров – няколко души с това име
 Григор Димитров (р. 1991) – български тенисист
 Деян Димитров (1873 – 1912) – български революционер
 Димитър Димитров – няколко души с това име
 Диян Димитров (р. 1991) – български футболист
 Емил Димитров – няколко души с това име
 Жеко Димитров (1886 – 1925) – български политик
 Захари Димитров (р. 1975) – български футболист
 Иван Димитров – няколко души с това име
 Илко Димитров (р. 1955) – български поет
 Константин Димитров (р. 1957) – български политик
 Мариян Димитров (р. 1972), български спортист
 Мартин Димитров (р. 1977) – български политик
 Мартин Димитров (футболист) (р. 1987) – български футболист
 Николай Димитров – няколко души с това име
 Пантелей Димитров (1940 – 2001) – български футболист
 Петър Димитров – няколко души с това име
 Радко Димитров (р. 1964) – български футболист
 Радослав Димитров (р. 1988) – български футболист
 Ростислав Димитров (р. 1974) – български лекоатлет
 Славейко Димитров (р. 1970) – български футболист
 Станке Димитров (1889 – 1944) – български терорист
 Стефан Димитров – няколко души с това име
 Страшимир Димитров – няколко души с това име
 Филип Димитров (р. 1955) – министър-предеседател на България
 Хрисимир Димитров (р. 1974) – български баскетболист
 Христо Димитров – няколко души с това име
 Щерю Димитров (р. 1979) – български футболист

Други 
 Димитров (дн. Мирноград) – град в Донецка област, Украйна
 Димитров – залив в Антарктика
 Димитров – село в област Арарат, Армения
 2371 Димитров – астероид от Главния астероиден пояс

Вижте също 
 Димитрова

Български фамилни имена